Brian Furniss – giocatore inglese di cricket
 Bruce Furniss – ex nuotatore statunitense
 Fred Furniss – calciatore inglese, terzino
 Harry Furniss – illustratore inglese
 Steve Furniss – ex nuotatore statunitense